Дувр-хаус () — историческое здание в Лондоне в районе Уайтхолл. Является лондонской штаб-квартирой Министерства по делам Шотландии.

История 

Здание было построено в 1750-х годах архитектором Джеймсом Пейном. С 1788 по 1792 год принадлежало Фредерику, герцогу Йоркскому. С 1793 по 1830 дом принадлежал семье Мельбурн.

С 1830 года дом стал принадлежать барону Дувр, по имени которого дом и получил название, сохранившееся до сих пор.

В 1885 году здание было выкуплено правительством Великобритании у наследников барона Дувра. В здании разместилось Министерство по делам Шотландии ().

С передачей большей части полномочий шотландскому правительству и парламенту в Эдинбурге была открыта ещё одна штаб-квартира министерства.

Ссылки 
 www.dicamillocompanion.com/Houses_detail.asp?ID=778
 www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=67930

Правительственные здания в Лондоне